Belle Terre bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belle Terre (Alabama), im Jefferson County
 Belle Terre (Assumption Parish, Louisiana)
 Belle Terre (St. John the Baptist Parish, Louisiana)
 Belle Terre (New York), im Suffolk County
 Belle Terre Acres, im Greenville County, South Carolina